Hans in allen Gassen ist
 Hans in allen Gassen (1930), Titel eines Films mit Hans Albers aus dem Jahr 1930
 eine Verkürzung der Redewendung Hansdampf in allen Gassen.